Европско првенство у кошарци 2011. је 37. по реду европско кошаркашко првенство за мушкарце, које се одржало у Литванији. Утакмице су се играле у шест градова: Вилњусу, Шјауљају, Клајпеди, Каунасу, Алитусу и Паневежису. Литванији је други пут да буде домаћин Европског првенства, први пут од добијања независности.

Првенство је прво на ком је учествовало 24 репрезентације, иако је било предвиђено да учествује само 16. ФИБА је променила своју одлуку 5. септембра 2010. године.

Учесници 

Земља домаћин
 
Репрезентације квалификоване кроз учешће на Светском првенству у кошарци 2010. су:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Репрезентације које су добрим пласманом на квалификационом турниру за Европско првенство у кошарци 2011. обезбедиле учешће су:
 
 
 
 
 
Репрезентације квалификоване након проширења броја екипа које ће учествовати са 16 на 24:
 
 
 
 
 
 
 
Репрезентације које су се пласирале у додатној рунди квалификација су:

Састави репрезентација

Место одржавања 
Такмичење по групама ће се играти у четири арене, односно у градовима Алитус, Шјауљај, Клајпеда и Паневежис. Квалификационе утакмице за плеј-оф играће се у Сименс арени у главном граду Вилњусу, а плеј-оф у новој Жалгирис арени у Каунасу.

Арене

Жреб 
 Жреб је одржан 30. јануара 2011.

Први круг

Група А (Паневежис)

Група Б (Шјауљај)

Група Ц (Алитус)

Група Д (Клајпеда)

Други круг

Група Е

Група Ф

Завршница 

Све утакмице ће се играти Жалгирис арени у Каунасу

Пласман од 5-ог до 8-ог места

Четвртфинале

Шпанија - Словенија

Македонија - Литванија

Француска - Грчка

Русија - Србија

Пласман од 5. до 8. места

Словенија - Литванија

Грчка - Србија

Полуфинале

Шпанија - Македонија

Француска - Русија

За 7. место

За 5. место

За 3. место

Финале

Коначан пласман

Појединачне награде 
 Најбоља петорка првенства:
  Тони Паркер
  Бо Макејлеб
  Хуан Карлос Наваро
  Андреј Кириленко
  Пау Гасол
  и  су се директно пласирале на Олимпијске игре 2012. године.
 , ,  и  су се пласирале на додатне квалификације за Олимпијске игре.

Статистика

Играчи 

Кошеви

Скокови

Асистенције

Украдене лопте

Блокаде

Минута

Појединачни рекорди на утакмицама

Екипе 

Број потигнутих кошева

Број примљених кошева

Скокови

Асистенције

Украдене лопте

Блокаде

Проценат шута за 2

Проценат шута за 3

Проценат шута слободних бацања

Екипни рекорди на утакмицама

Састави победничких екипа

Референце

Спољашње везе 

 Званична интернет страница 

Европско првенство у кошарци 2011.
Кошарка у Литванији
Сезона 2010/11. у европској кошарци
Каунас